NGC 4678-1 (другие обозначения — IC 824-2, MCG -1-33-18) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Дева.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

Спиральные галактики
4678
Дева (созвездие)